Colroy-la-Grande est une commune française, située dans le département des Vosges ;
 Colroy-la-Roche est une commune française, située dans le département du Bas-Rhin.